Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 253 dans le monde.

 Route fédérale 253 en Allemagne
 Route 253 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 253 au Québec, Canada